Сеннсе́-ле-Гран, Сеннсе-ле-Ґран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 80 км на південь від Діжона, 38 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1325 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2990,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сеннсе-ле-Гран на сайті французького Національного інституту географії
 Сеннсе-ле-Гран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сеннсе-ле-Гран на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сеннсе-ле-Гран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сеннсе-ле-Гран на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара